Wintersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wintersville (Missouri)
 Wintersville (Ohio)
 Wintersville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Winterville